Die Kommission Sicherung und Schutz kerntechnischer Einrichtungen (kurz KoSiKern) ist ein Gremium der Ständigen Konferenz der Innenminister und -senatoren der Länder (Innenministerkonferenz). Sie ist eine ständige Projektgruppe des Unterausschusses Führung, Einsatz und Kriminalitätsbekämpfung (UA FEK) des Arbeitskreises II "Innere Sicherheit".

Berichte der Kosikern:
 Abschlussbericht der Projektgruppe "Kontamination" zu den Vorkommnissen im Zusammenhang mit kontaminierten Transportbehältern und Transportfahrzeugen für abgebrannte Brennelemente

Organisation (Nukleare Sicherheit)
Politische Organisation (Deutschland)
Kernenergie (Deutschland)
Deutsche Organisation (Technik)